Кубок Хорватії з футболу 2019–2020 — 29-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул вдруге поспіль здобула Рієка.

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 2019

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 жовтня 2019

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 жовтня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2019

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 грудня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 лютого 2020

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 травня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 травня 2020

|}

Фінал 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 серпня 2020

|}

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Хорватії на soccerway 

2019–2020
Хорватія
Хорватія
2019 у хорватському спорті
2020 у хорватському спорті